Jusan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jusan-myeon, Buan-gun, socken i Buan-gun, Norra Jeolla, 
 Jusan-myeon, Boryeong, socken i Boryeong, Södra Chungcheong,